BCA peut faire référence à :
  ;
 Blue Cross Arena, un stade situé à Rochester dans l'État de New York, aux États-Unis ;
 Bataillon de chasseurs alpins ;
 BCA Assay (ou BC Assay), une méthode de dosage colorimétrique des protéines, basée sur l'acide bicinchonique ;
 Botswana College of Agriculture, une université botswanaise ;
  (en français, Confédération africaine de badminton).
  (en français, accès opérateur haut débit), désignant la famille des processeurs spécialisés du fabricant Broadcom utilisés au sein de box Internet.